C18orf8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 657 амінокислот, а молекулярна маса — 74 975.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки